Бутенко, Михаил:
 Бутенко, Михаил Петрович (1917—1998) — советский организатор сельскохозяйственного производства.
 Бутенко, Михаил Сергеевич (1927—2010) — советский и казахстанский промышленный организатор, политик и общественный деятель.